

Patronyme 

 Achille Duchêne (1866-1947), paysagiste français ;
 Alexia Duchêne (1995-), chef cuisinière française ;
 André Duchêne (1896-1961), homme politique belge ;
 André Duchêne, entrepreneur belge et ancien président du Standard de Liège ;
 Antoine Duchêne (1913-1943), compagnon de la Libération;
 Denis Auguste Duchêne (1862-1950), général français ;
 Ferdinand Duchêne (1868-1956), magistrat et romancier ;
 Gabrielle Duchêne (1870-1954), féministe et pacifiste française, épouse d'Achille Duchêne ;
 Georges Duchêne (1824-1876), journaliste français ;
 Henri Duchêne (1841-1902), paysagiste français, père d'Achille Duchêne ;
 Henri Duchêne (?-1965), psychiatre français ;
 Joseph Claudius Duchêne (1871-1955), général d'armée français ;
 Luc Duchêne (1949-), homme d’affaires et entrepreneur belge ;
Maria Duchêne (1883-1947), artiste lyrique française ;
 Roger Duchêne (1930-2006), historien, biographe, spécialiste de la littérature du .

Pseudonyme 
Duchêne est un pseudonyme notamment porté par :

 Paul Duchêne, pseudonyme de Paul Aribaud, (1922-1945), résistant français mort en déportation ;

Homonymie de patronyme